Pope kan syfta på:

Efternamn
 Alexander Pope
 Arthur Upham Pope
 Gus Pope
 James P. Pope
 John Pope
 John Pope (senator)
 John Russell Pope
 Kim Pope
 Nick Pope
 Ron Pope

Se även 
Pope County

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor